Mistrzostwa świata U-18 w piłce ręcznej kobiet – oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat osiemnastu. Zawody odbywają się od 2006 roku w odstępach dwuletnich.

Turnieje

Tabela medalowa

Tabela wyników

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF